Czechowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Czechowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Czechowo, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.